Austin Wagner, född 23 juni 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Los Angeles Kings i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Ontario Reign i American Hockey League (AHL) och Regina Pats i Western Hockey League (WHL).

Wagner draftades i fjärde rundan i 2015 års draft av Los Angeles Kings som 99:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Austin Wagner NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Austin Wagner hockey statistics and profile at hockeydb.com
Austin Wagner – player profile at The Hockey News

Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare i Regina Pats
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Calgary
Levande personer
Födda 1997
Män
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft